Era je lahko:

 era, časovno obdobje
 Era, glasbeni projekt
 Era Velenje, slovenska trgovska družba

Kratica 
ERA ali E.R.A. je kratica za:
 English Racing Automobiles
 Povprečje dovoljenih tekov (angleško Earned Run Average)